Pseudocumene o anche 1,2,4-trimetilbenzene, composto organico di formula C9H12
Mesitilene o anche 1,3,5-trimetilbenzene, composto organico di formula C9H12

Formule molecolari